Achillea — латинское название тысячелистника.
 Achillea — музыкальный проект Йенса Гада.
 Achillea — старое название коммуны Килия-Веке в Румынии.